La liste des sites classés de la Dordogne présente les sites naturels classés du département de la Dordogne.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique
L : Légendaire

Références

Articles connexes 
 Département de la Dordogne
 Site naturel classé

Sites classés